Niemcy:
 Staig – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Staig – dzielnica Sonthofen

Zobacz też:
 Steig